Nilos () ist der Name von:

 Nilos (Gemmenschneider), angeblicher römischer Gemmenschneider
 Nilos (Toreut), angeblicher römischer Toreut